Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Togo è stato confermato il 6 marzo 2020.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronologia 
Il 6 marzo, le autorità togolesi hanno annunciato il primo caso di COVID-19, una donna togolese di 42 anni che ha viaggiato tra Germania, Francia, Turchia e Benin prima di tornare in Togo. In questa data, è stato riferito che era in cura da sola e che le sue condizioni erano stabili.

Il 20 marzo, altri nove casi sono stati confermati in Togo. In questo giorno, il primo caso è guarito, come indicato dal Ministero della Salute.

Il 21 marzo sono stati confermati altri sette casi. Nel tentativo di controllare la diffusione del virus in Togo, tutti i confini del Paese furono chiusi. Le città di Lomé, Tsévié, Kpalimé e Sokodé sono state messe in quarantena a partire dal 20 marzo per due settimane.

Il 27 marzo è avvenuta la prima morte.

Risposta 
Dopo un consiglio dei ministri straordinario il 16 marzo, il governo ha annunciato che avrebbero istituito un fondo XOF da 2 miliardi per combattere la pandemia. Hanno inoltre stabilito le seguenti misure: sospensione dei voli da Italia, Francia, Germania e Spagna; annullamento di tutti gli eventi internazionali per tre settimane; richiesta alle persone che si trovavano di recente in un paese ad alto rischio di autoisolarsi; chiusura dei confini; e il divieto di eventi con oltre 100 persone a partire dal 19 marzo.  In conformità con il divieto di grandi raduni, il 18 marzo la Federazione calcistica togolese ha sospeso le competizioni. Anche altri eventi furono cancellati, incluso il festival di letteratura FILBLEU. A settembre 2021, il Togo estenderà lo stato di emergenza sanitaria fino a settembre 2022 a seguito dell'aumento dei nuovi casi di coronavirus nelle ultime settimane. L'accesso agli edifici amministrativi è ora subordinato alla presentazione di un pass per il vaccino contro il Covid-19.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Togo
Sanità in Togo